Джон Дадли:
 Дадли, Джон, 1-й герцог Нортумберленд (1502—1553) — регент Англии.
 Дадли, Джон, 2-й граф Уорик (ок. 1527—1554) — третий сын Джона и Джейн Дадли.